Pleon (von griechisch pleo, Wortbestandteil mit der Bedeutung „mehr, reichhaltig, über“) steht für:

 Pleon, sechs Beinpaare tragender hinterer Körperabschnitt (Tagma) der Höheren Krebse (oft mit dem Abdomen gleichgesetzt)
 Ketchum GmbH, ehemals Ketchum Pleon, ein europäisches Agenturnetzwerk für Kommunikationsberatung und Tochterunternehmen von BBDO Worldwide
 Colo-Pleon, Medikament mit dem Wirkstoff Sulfasalazin

Siehe auch:
 Pleonasmus